

Cinema 
Gimme Shelter – documentario del 1970 diretto da Albert Maysles e David Maysles sui The Rolling Stones
 Gimme Shelter – cortometraggio del 2008 diretto da Ben Affleck
Non lasciarmi sola (Gimme Shelter) – film del 2013 diretto da Ron Krauss

Musica 
Gimme Shelter – canzone dei The Rolling Stones, prima traccia dell'album Let It Bleed del 1969
Gimme Shelter – album dei The Rolling Stones del 1971

Televisione 
 Gimme Shelter – episodio della settima stagione di That '70s Show
 Un'opera di bene (Gimme Shelter) – episodio della terza stagione di Cinque in famiglia
Gimme Shelter, film TV del 2010 diretto da Christopher Chulack